Margarida-menor é a designação vulgar de algumas espécies de asteráceas, como as espécies:
 Bellis annua
 Bellis annua subsp. annua
 Bellis sylvestris, ou margarida-do-monte.
 Bellis perennis, ou margarida-vulgar (entre outros nomes);

Desambiguação